Васи́лий Степа́нович Заво́йко ( — ) — адмирал Российского императорского флота, участник Наваринского сражения, кругосветный мореплаватель, один из пионеров освоения Тихоокеанского побережья, первый военный губернатор Камчатки, организатор и руководитель обороны Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны (1853—1856).

Биография

Дата рождения 
Родился . Год рождения в различных источниках указывается различный: 1809, 1810 или 1812 год. Энциклопедии называют 1809 год, основанные, по-видимому, на надписи на надгробном камне: «Адмирал Василий Степанович Завойко сконч. 16 февраля 1898 года на 89 году от рождения». В автобиографии (хранится в РГА ВМФ) Завойко написал: «Родился я в 1810 году июля 15 дня в Малороссии Полтавской губернии села Прохоровки…»(в Золотоношском уезде). Данный год рождения приводят и ряд других источников. В 2009 появились сведения, что Василий Завойко родился в 1812 году, основанные на записи, сделанной в метрической книге Ильинской церкви села Прохоровка, Полтавской губернии за № 29 — «У штаблекаря Стефана Завойки родился сын Василий и крещён, молитствовал и крестил священно наместник Иоанн Осиповский» датирована 15 июля 1812 года.

Происхождение 
Родился в малороссийской семье Степана Осиповича Завойко, отставного флотского врача, статского советника, штаб-лекаря Николаевского морского госпиталя, дворянина Полтавской губернии. Мать, урождённая Евфимия Фесун, происходила из казачьего рода. Родители не имели большого достатка, владели 4 дворовыми душами мужского пола и хутором в 60 десятин на берегу Днепра.

Согласно формулярному списку 1837 года, у Василия были два брата: Ефим , — лейтенант Черноморского флота, и Иван , — воспитанник Морского кадетского корпуса; а также — две сестры: Анна  и Екатерина

Морской офицер 
В семилетнем возрасте Василий был определён в Макарьевскую монастырскую учительскую семинарию в Переславле. В 1819 году его, вместе с братом Ефимом, отдали в Черноморское штурманское училище в Николаеве. В 1820 году он был произведён в гардемарины Черноморского флота; в 1821 на бриге «Мингрелия» под командованием капитан-лейтенанта М. Н. Станюковича отправился в своё первое плавание. В 1824—1826 годах на бриге «Орфей» и шлюпе «Диана» крейсировал в Чёрном море;  1827 года, после окончания практического курса, был произведён в первый офицерский чин мичмана, с переводом на Балтийский флот и назначением в 14-й флотский экипаж. На корабле «Александр Невский» перешёл из Кронштадта в Портсмут, откуда в эскадре контр-адмирала графа Л. П. Гейдена отправился в Средиземное море в Архипелаг, где участвовал в Наваринском сражении: командовал четырьмя пушками в нижнем деке и был начальником первого капральства Первого абордажного отряда. За отличие в бою  1827 года и личную храбрость был награждён орденом Святой Анны 3-й степени «с бантом».

Дальнейшую службу проходил вначале на «Александре Невском», а затем на 20-пушечном корвете «Наварин», на котором в составе эскадры под командованием вице-адмирала Л. П. Гейдена принимал участие в блокаде пролива Дарданеллы и возвратился в Кронштадт. В 1831—1832 годах на том же корвете плавал от Кронштадта до Либавы и Данцига, а потом на бриге «Гектор» — в Балтийском море; 13 февраля 1833 года был произведён в лейтенанты и переведён на новейший 52-пушечный парусный фрегат «Паллада» под командованием Павла Нахимова.

Кругосветные плавания 
В 1834—1836 гг. на транспорте «Америка» совершил кругосветное плавание из Кронштадта на Камчатку и обратно. Определённую роль в жизни и службе будущего адмирала сыграла дружба с капитан-лейтенантом И. И. Шанцем, который организовывал эту экспедицию. Корабль побывал в Петропавловске-Камчатском, заходил в Русскую Америку, у Микронезии российские моряки открыли обитаемый атолл, обозначенный позже именем Шанца. За этот поход В. С. Завойко был удостоен ордена Святого Владимира 4-й степени.

В 1837—1839 годах под командой опытного мореплавателя капитан-лейтенанта Е. А. Беренса на корабле Российско-американской компании (РАК) «Николай» Завойко совершил кругосветное путешествие из Кронштадта к северо-западным берегам Америки, — экспедиционное судно вернулось в 1839 году.

Правитель Охотской фактории 
С  1840 находился на службе в РАК, был начальником её Охотской фактории. Из-за неудобства Охотского порта, откуда путь внутрь Сибири до соединения с речной системой Лены тянулся на расстоянии 1000 вёрст (937 км) среди болот, получил согласие компании на поиск места для обустройства другого порта.

В течение 1842—1844 годов обследовал всё восточное побережье Охотского моря и Шантарские острова и остановил свой выбор на бухте Аян, в 300 вёрстах (281 км) к юго-западу от Охотска, откуда вьючный путь до реки Маи в системе реки Лены не превышал 220 вёрст. В 1844 году здесь были построены первые здания, а через год состоялся окончательный перенос фактории в Аян; указом Правительства от 27 июля 1845 года поселение в заливе Аян было названо Аянским портом Российско-американской компании; «за успехи на пользу Отечества»  1844 года был произведён в чин капитан-лейтенанта.

Во время изысканий места для нового порта русские впервые посетили устья реки Амура. Указание Завойко на значение этой реки привело к экспедиции в 1846 году для исследования её устьев, имевшее своим дальнейшим последствием присоединение к империи Приамурского края. В том же 1846 году известил Петербург о полной готовности нового Аянского порта и в том же году был награждён орденом Святой Анны 2-й степени, а  произведён в капитаны 2-го ранга и назначен начальником новопостроенного военного и торгового порта. С  1849 года — капитан 1-го ранга.

Военный губернатор Камчатки 
В ноябре 1849 года генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв подготовил представление на В. С. Завойко, и  следующего года последний был назначен исправляющим должность камчатского военного губернатора и командиром Петропавловского порта на Камчатке. В должность первого губернатора Камчатки вступил  1850 года. Деятельность его началась с формирования 46-го флотского экипажа, — объединением Охотской мастеровой роты и Петропавловской роты. Охотское штурманское училище также было переведено в Петропавловск и получило название «Петропавловское морское училище», пользуясь неизменной поддержкой со стороны В. С. Завойко. Из местных средств он организовал на Нижнекамчатской верфи постройку шхуны «Анадырь», и ремонты тендера «Камчадал», бота «Алеут» и 12-вёсельного катера. Город при нём вырос: если в Петропавловском порту в 1848 году было всего 370 жителей, то в 1854 году — уже 1594, проживавших в 116 деревянных домах. За 1851—1854 годы в Петропавловском порту было возведено несколько десятков зданий различного назначения: склады, торговые лавки, казарма для низших чинов, флигеля для офицерского состава, канцелярия, казначейство, частные дома и другие постройки. Весь город был выстроен исключительно из дерева. Частные дома были крыты травой, а казённые — железом. Были реконструированы портовые сооружения. Торговлю он поставил под надзор особого чиновника. Для охранения звериного промысла он приказал прекращать его в начале марта. Много внимания уделял сельскому хозяйству; осенью по его инициативе проводились сельскохозяйственные выставки.

Утверждение в должности губернатора Камчатской области состоялось  1853 года, вместе с производством в генерал-майоры флота. В должности губернатора был представлен к ордену Святого Георгия 4-го класса и получил «императорскую корону» к ордену Святой Анны 2-й степени.

С  1855 года был назначен Начальником морских сил, находящихся в устье реки Амур;  того же года назначен начальником морских и сухопутных сил;  «за особенные заслуги» по службе в Сибирском крае награждён орденом Святого Владимира 2-й степени и арендой по чину.

 1856 года был отчислен от должности камчатского губернатора и командира Петропавловского порта, с зачислением его по флоту и в том же году переведён в Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург. В зените славы 
 — назначен на должность члена морского генерал-аудиториата (так тогда назывался Высший военно-морской суд).

 — произведён в вице-адмиралы.  — произведён в адмиралы.  — назначен состоять по морскому министерству.

  — награждён орденом Св. Анны I степени с мечами.
 1884 — награждён орденом Белого орла.
 1890 — награждён орденом Святого Александра Невского.

Последние годы жизни 
В 1867 году В. С. Завойко с семьёй поселился в своём имении (усадьба и 5 тысяч десятин земли) Великая Мечетня Балтского уезда Подольской губернии (ныне Кривоозерского района Николаевской области). Состоял членом-корреспондентом Русского географического общества. В журналах «Записки Гидрографического Департамента» и «Морской сборник» были напечатаны его статьи «Залив Аян», «Нападение на Камчатку англо-французской эскадры в августе 1854 г.». Ранее, в 1840 году, была напечатана отдельным изданием его книга «Впечатления моряка во время двух путешествий кругом света».

Умер  года и был похоронен в Великой Мечетне. После войн и событий XX века кладбище было заброшено, надгробия разрушены. В 1985 году николаевские и камчатские энтузиасты и поисковики обнаружили места захоронений В. Завойко и его жены Ю. Завойко; 2 сентября 1989 года их останки были перезахоронены в посёлке Кривое Озеро, районном центре Николаевской области.

Крымская (Восточная) война 1853—1856 годов. Кампания на Тихом океане

Организатор и руководитель обороны 

В 1853 году, с началом Крымской войны, получив своевременные известия о предстоящем нападении, оборудовал позиции, организовал прочную оборону Петропавловска с моря и успешно отразил нападение объединённой англо-французской эскадры и атаку корпуса морской пехоты, высадившейся на побережье с борта её кораблей.

Оборона Петропавловска-Камчатского 
Город обороняли 920 русских моряков, солдат и казаков с 40 малокалиберными пушками старого образца. В. С. Завойко «из волонтёров и охотников» собрал дружины, всего около 100 человек, и расположил их между только что построенными орудийными батареями № 2 и № 4. В бухте находились парусный фрегат «Аврора» под командой капитан-лейтенанта И. Н. Изыльметьева и транспорт «Двина». Морякам было приказано «обороняться до последней крайности, а, если устоять не возможно, сжечь суда», переправив экипажи на берег для защиты города и порта.

17 августа 1854 года англо-французская эскадра в составе трёх фрегатов, одного корвета, одного брига и одного парохода с морскими пехотинцами и 218 орудиями на борту подошла к Петропавловску. На следующий день корабли неприятеля бросили якорь в Авачинской бухте. На борту находился готовый к бою корпус морской пехоты в 2,6 тыс. штыков.

Петропавловск защищал небольшой гарнизон и 67 орудий на двух кораблях и семи береговых батареях. Союзный англо-французский флот под прикрытием артиллерийского огня приступил к высадке на берег на гребных шлюпках крупного десанта морской пехоты. Союзники были сначала остановлены сосредоточенным артиллерийским и ружейным огнём, а затем отброшены в штыковом бою. Потеряв 450 человек убитыми, большое число раненых и знамя морских пехотинцев, десант ретировался.

«Борт только одного русского фрегата и нескольких батарей, — сетовал обозреватель английского журнала в 1855 году — оказались непобедимыми перед соединённой морской силой Англии и Франции, и две величайшие державы Земного Шара были осилены и разбиты небольшим русским поселением».

 года В. С. Завойко был переаттестован в контр-адмиралы, 20 ноября того же года «в воздаяние отлично-усердной и ревностной службы» удостоен ордена Святого Станислава 1-й степени, а 1 декабря «за отличие в отражении нападения англо-французской эстрады на Петропавловский Порт» пожалован кавалером ордена Святого Георгия 3-й степени.

Эвакуация Петропавловска 
В начале 1855 года было решено перенести военный порт из Петропавловска в устье Амура. Перевод города-порта начался в самый разгар войны. Солдаты и матросы выводили корабли, прорубая лёд и готовясь в то же время к бою с неприятелем. Контр-адмирал Завойко с эскадрой в составе фрегата «Аврора», корвета «Оливуца», транспортов «Байкал», «Двина», «Иртыш» и «Бот № 1», с погружённым на транспорты имуществом гарнизона и жителями Петропавловского порта, вышел в море для следования к устью Амура.

Перед выходом русской эскадры в море укрепления Петропавловска были срыты, все неразобранные постройки сожжены. Часть окон, дверей, досок и балок от строений забрали с собой. Город фактически прекратил своё существование.

Основание нового города 
Эскадра поднялась вверх по течению Амура и стала на якоря у пограничного поста Николаевский, где несли службу шесть человек пограничной стражи.

Поселение было основано 1 августа 1850 года российским мореплавателем капитаном I ранга Геннадием Невельским в ходе Амурской экспедиции 1849—1855.

За 2,5 месяца на левом берегу Амура силами солдат, матросов, казаков, добровольцев и эвакуированных жителей уничтоженного Петропавловска был построен новый город-порт Николаевск.

За отличие, оказанное при отражении нападения англо-французской эскадры на Петропавловск, и спасение кораблей эскадры контр-адмирал В. С. Завойко был награждён орденом Святого Георгия 3-й степени.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1827)
 Медаль «За турецкую войну»
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1836)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1846)
 Императорская корона к ордену Св. Анны 2-й степени (1849)
 Орден Святого Георгия 4-го класса (26.11.1850)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (20.11.1854)
 Орден Святого Георгия 3-й степени (01.12.1854)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (12.12.1855)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (01.05.1864)
 Орден Белого орла (1884)
 Орден Святого Александра Невского (1890)
 Светло-бронзовая медаль «В память войны 1853—1856» на георгиевской ленте
 Знак отличия «За ХХХ лет беспорочной службы»

Память 

 Вскоре после смерти адмирала во Владивостоке был создан Комитет по увековечиванию его памяти и объявлен сбор средств на памятник, закладка которого состоялась 21 мая 1901 года. В 1904 в Петербурге скульптор И. Я. Гинцбург отлил из тёмной бронзы статую, установленную во Владивостоке 18 мая 1908 года в 50-летнюю годовщину подписания Айгунского договора. В советские годы она была утрачена, а на освободившемся постаменте в 1945 году появился памятник большевику Сергею Лазо. Дальнейшая судьба статуи адмирала неизвестна. Одни полагают, что она была переплавлена, некоторые краеведы говорят, что её вывезли в Японию.
 На могиле в селе Великая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области установлен постамент с бронзовым бюстом В. С. Завойко.
 4 ноября 2014 года, в год 160-летия обороны Петропавловска от англо-французских интервентов, в центре Петропавловска-Камчатского, на берегу Култучного озера, установлен памятник В. С. Завойко.
 В октябре 2018 года в Санкт-Петербурге на доме 11 по 18-й линии Васильевского острова, где он жил, была открыта памятная доска.

В честь В. С. Завойко названы:
 бухта, мыс, остров и полуостров в Авачинской губе на Камчатке, гора на острове Сахалин;
 посёлок на реке Авача — ныне город Елизово (переименован в 1924);
 посёлок в окрестностях Петропавловска-Камчатского, с середины 1980-х годов — один из районов города;
 улицы в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово и Владивосток, в селе Аян Хабаровского края (1991);
 паровая яхта «Адмирал Завойко» камчатского губернатора, спущенная на воду в 1910 и переименованная в 1923 году в «Красный вымпел». В марте 1958 она поставлена на вечную стоянку на берегу бухты Золотой Рог во Владивостоке;
 теплоход.

Семья 
С 1840 года был женат на баронессе Юлии Егоровне Врангель фон Людендорф (1821—1883), дочери профессора права Е. В. Врангеля, племяннице известного российского полярного исследователя адмирала Ф. П. Врангеля и двоюродной тёте «белого» генерала П. Н. Врангеля, командующего армией во время Гражданской войны. Их дети:
 Георгий (1842—1858) — гардемарин, умер от тифа.
 Прасковья (1842 — 16 декабря 1916, Ялта), замужем за контр-адмиралом Николаем Алексеевичем Фесуном (1835—1909).
 Степан (25 апреля 1844 — 21 июня 1908) — действительный статский советник (с 08.04.1884). После кончины первой жены, Екатерины Ивановны Драгневич, в 1889 году женился на художнице Софье Васильевне Алферьевой (1863 — 18 декабря 1919, Петроград), которой с 1879 года вместе с сестрой Марией принадлежал дом № 52 на Николаевской улице в Санкт-Петербурге. От первого брака у С. В. Завойко было три сына: Василий, Георгий и Михаил (1879—1920).
 Василий Степанович Завойко (1874—1947) — предприниматель, советник и ординарец Л. Г. Корнилова летом 1917.
 Георгий Степанович Завойко (1875—1906) командовал во время русско-японской войны подводной лодкой «Дельфин» во Владивостоке и погиб в 1906 году.
 Мария (20 июня 1847 — 27 декабря 1919), замужем за сенатором Степаном Борисовичем Враским (1844/1845—1922).
 Екатерина (7 октября 1848—1878), замужем за Игнатием Феликсовичем Гриневецким.
 Василий (15 сентября 1850 — ?)
 Иван (15 сентября 1850 — ?)
 Варвара (7 декабря 1852—1889)
 Юлия (7 апреля 1854—1894)
 Вера (11 марта 1858 — ?)
 Ольга (24 апреля 1859 — ?)

Примечания

Литература 
 В. С. Завойко (некролог) // Сибирская торговая газета. № 48. 1 марта 1898 года. Тюмень.
 Арбузов А. П. Оборона Петропавловского порта в 1854 году против англо-французской эскадры. (Из записок очевидца и участника в этом деле). — Русская старина, 1870. — Т. 1. — № 4. — С. 365—379, № 6. — С. 606—607.
 Завойко Юлия Егоровна Воспоминания о Камчатке и Амуре (1854—1855). — Русский Вестник, 1876. — Т. 123. — № 6. — С. 442—504.
 
 
 
 
 
 
 Петропавловский бой и Камчатская эскадра адмирала Завойко. — , 1883.
 Завойко В. С. Оборона Петропавловска против англо-французской эскадры в 1854-м году. [Из записок]. Сообщ. Ю. Бартеньев. — Русский архив, 1898. — Кн. 2. — № 7. — С. 465—471.
 Жданко М. Памяти адмирала Василия Степановича Завойко. Владивосток, 1908.
 На волне памяти: о Петропавловской обороне 1854 г. : сб. воспом., статей, писем и офиц. док. : [науч.-попул. издание] / [автор-сост. Н. С. Киселева; автор вступ. слова Владислав Скворцов]. — Петропавловск-Камчатский: изд-во Камчатпресс, 2009. — 260 с.
 
 Шарыпов Н. И. Записки командира транспорта «Байкал» (1854—1856 гг.). Сост. В. М. Латышев, Г. И. Дударец. Южно-Сахалинск, 2013.

Ссылки 

 
 
 Исторический очерк о В. С. Завойко
 Героическая оборона Петропавловска
 Рапорт генерал-губернатора Н. Н. Муравьёва. 7 ноября 1854 года
 Петропавловское морское училище и школа кантонистов
 С. В. Завойко Тогда мы были молоды
 Памятник адмиралу В. С. Завойко в с. Великая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области
 Корвет «Оливуца» / Корветы Балтийского флота (русские)
 Адмирал Василий Степанович Завойко. 200-летний юбилей.

Персоналии:Охотск
Персоналии:Петропавловск-Камчатский
Персоналии:Кривоозёрский район
Адмиралы (Российская империя)
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
История Дальнего Востока